Praia do Perequê-Açu
Rio Perequê-Açu

Desambiguação